

Chimica 
Karl-Fischer-Titration – procedimento chimico di titolazione che porta il nome del suo inventore Karl Fischer

Persone 
Karl Fischer (1780-1836) – attore tedesco d'Opera e teatro
Karl von Fischer (1782-1820) – architetto tedesco
Karl Fischer (1787-1853) – attore teatrale
Karl Fischer (1801-1884) – attore teatrale austriaco
Karl von Fischer (1811-1868) – generale del Württemberg
Karl Fischer (1840-1933) – storico tedesco 
Karl Fischer (1853-1910) – vasaio tedesco
Karl Fischer (1868-1943) – idrologo tedesco
Karl Fischer (1871-1931) – politico tedesco (DNVP, BLB), MdR
Karl Fischer (1876-1957) – generale maggiore tedesco
Karl Fischer (1877-1950) – politico tedesco (SPD), MdL Bayern
Karl Fischer (1881-1941) – scrittore tedesco fondatore del Wandervogelbewegung
Karl Fischer (1888-19??) – allenatore di calcio austriaco
Karl Fischer (1889–?) – SS-Brigadeführer e Generalmajor della Polizei
Karl Fischer (1893-1940) – politico tedesco (KPD), MdL Preußen
Karl Fischer (anche Georg Alfred Vischer; 1900-1972) – scrittore tedesco
Karl Fischer – calciatore tedesco 
Karl Fischer (1901-1958) – chimico tedesco
Karl Fischer (1904-1976) – giurista tedesco e politico (CSU), MdL Bayern
Karl Fischer (1918-1963) – trotzkista austriaco
Karl Fischer (* 1921) – illustratore tedesco
Karl Fischer  (* 1922) – diplomatico austriaco
Karl Fischer (* 1939) – diplomatico tedesco
Karl Fischer (* 1956) – attore austriaco Fischer-Köystrand (1861-1918) – pittore austriaco e grafico
Karl von Fischer-Treuenfeld (1885-1946) – Generalleutnant delle Waffen-SS
Karl August Fischer (1885-1975) – politico tedesco
Karl Friedrich von Fischer (1756-1821) – politico tedesco
Karl-Friedrich Fischer (* 1947) – informatico tedesco
Karl-Heinz Fischer (1934-1971) – vittima sul confine Germania Est-Ovest
Karl Ludwig Fischer (1816-1877) – dirigente tedesco
Karl Martin Fischer (1936-1981) – teologo tedesco
Karl Philipp Fischer (1807-1885) – filosofo tedesco
Karl-Rudolf Fischer (* 1954) – politico tedesco (SPD)
Karl Tobias Fischer (1871-1953) – fisico tedesco
Karl Wilhelm Fischer (1800-1873) – attore austriaco
Karl Georg Fischer-Föbus (1901-1994) – drammaturgo tedesco